Krupac (Ilidža, BiH)
 Krupac (Konjic, BiH)
 Krupac (rijeka), rijeka u BiH, pritoka Neretve